Der Skisprung-Weltcup 1982/83 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1982/83) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 18. Dezember 1982 und dem 27. März 1983 an 17 verschiedenen Orten in Europa und Nordamerika ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bestand aus 25 Einzelwettbewerben. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Finne Matti Nykänen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Kanadier Horst Bulau und der österreichische Titelverteidiger Armin Kogler. Die Nationenwertung gewann Norwegen vor Finnland und dem im Vorjahr siegreichen Team aus Österreich.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Weltcuppunkte wurden für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt). Es gab Streichresultate. Dazu wurde die Saison in zwei Saisonhälften aufgeteilt. Von den Wettbewerben im Dezember und Januar wurden nur die sieben besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Von den Wettbewerben im Februar und März wurden die fünf besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Eine besondere Regelung bestand für die drei Skiflugwettbewerbe in Vikersund: bei Athleten, die bei allen drei Wettbewerben in die Punkteränge gelangten, wurde die schlechteste Platzierung als Streichresultat behandelt. Die entsprechende Regelung galt auch für die drei Wettbewerbe in der Schweiz (St. Moritz, Gstaad, Engelberg). Auch hier wurde bei den Athleten, die bei allen drei Wettbewerben in die Weltcupränge kamen, die schlechteste Platzierung als Streichresultat behandelt.

Für die Nationenwertung wurden alle Punkte berücksichtigt (keine Streichresultate).

Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1982/83
1982/83